Příjmení Hrdina nosí více významných osobností:

 Eva Hrdinová (* 1984) – česká tenistka
 František Hrdina (rozcestník) – více osob
 Ignác Antonín Hrdina (* 1953) – český katolický kněz a právník
 Jan Hrdina (* 1970) – český historik a archivář, zabývající se církevními dějinami
 Jan Hrdina (* 1976) – český hokejista
 Jan Hrdina (1980) – český historik, publicista a autor
 Jiří Hrdina – více osob
 Josef Hrdina (1854–1938) – český podnikatel a továrník, zakladatel továrny na výrobu kartáčů (později SPOKAR)
 Josef Hrdina (1912–1942) – příslušník 311. československé bombardovací perutě RAF
 Karel Hrdina (1882–1949) – český klasický filolog a překladatel
 Libuše Hrdinová (* 1967) – česká politička ODS, zastupitelka města Most
 Martin Hrdina (* 1978) – český interiérový architekt a grafický designér
 Oldřich Hrdina (1893–?) – československý politik a poslanec
 Petr Hrdina (* 1975) – český politik
 Zdeněk Hrdina (fotbalista) (* 1975) – český fotbalista

Externí odkazy 
 

Česká příjmení